L’oblast de Poltava (en , Poltavs’ka oblast’) est une subdivision administrative du centre de l'Ukraine. Sa capitale est la ville de Poltava. Il compte  en 2021.

Géographie 
L'oblast de Poltava est située au centre de l'Ukraine, sur la rive gauche du Dniepr et couvre une superficie de . Elle est limitée au nord par les oblasts de Tchernihiv et de Soumy, à l'est par l'oblast de Kharkiv, au sud par les oblasts de Dnipropetrovsk et de Kirovohrad et à l'ouest par les oblasts de Tcherkassy et de Kiev. Traversé par la Soula (rivière) elle accueille le parc national de la Soula inférieure ainsi que le parc national de Pyriatyn.

Population

Démographie 
Recensements (*) ou estimations de la population :

Structure par âge
 0-14 ans: 14,3%  (hommes 102 786/femmes 96 206)
 15-64 ans: 68.0%  (hommes 457 922/femmes 488 530)
 65 ans et plus: 17.7%  (hommes 81 688/femmes 165 469) (2019 officiel)

Âge médian
 total: 42.6 ans 
 homme: 39.2 ans 
 femme: 45.9 ans  (2019 officiel)

Langues 
Aujourd'hui, au moins la moitié de la population de l'oblast parle soit le russe soit un mixte transitionnel entre le russe et l'ukrainien, appelé sourjyk.

Villes

Économie

Industrie 
L'oblast est au centre de l'industrie ukrainienne du pétrole et du gaz naturel, avec de nombreux pipelines. La ville de Krementchouk abrite une raffinerie de pétrole très importante (Ukrtatnafta), ainsi que des mines de fer. Il y a plus de 370 grandes entreprises.

Agriculture 
L'oblast produit des céréales, des betteraves, du tournesol, des pommes de terre, de la viande, du lait et des œufs. En 1999, on totalisait plus de  fermes.

Personnalités liées 
 Borys Oliynyk (1935-2017), poète et homme d'état ukrainien y est né

Notes et références

Liens externes 

Poltava